

Pessoas
Michel Temer, 37º presidente do Brasil
Milton Temer, político

Outros
Temeridade